Ван Верт има више значења:
 Округ Ван Верт (Охајо)
 Ван Верт (Ајова)
 Ван Верт (Охајо)